Виктор Зильберман:
 Зильберман, Виктор (род. 1947) — румынский боксёр-любитель, призёр летних Олимпийских игр 1976 года, призёр чемпионата Европы 1977 года.
 Зильберман, Виктор (род. 1947) — советский, израильский и канадский борец вольного стиля, тренер.